Scoppa ist der Familienname der folgenden Personen:

 Antonio Scoppa (1763–1817), italienischer Schriftsteller
 Barbara Scoppa (* 1957), italienische Schauspielerin
 Enzo Scoppa (* 1934), italienischer Jazzmusiker
 Federico Scoppa (* 1987), argentinischer Fußballer
 Francesco Scoppa (1955–1994), italienischer Fußballer